Würdig ist der Familienname folgender Personen:
 Charlotte Würdig (* 1978), deutsch-norwegische Moderatorin und Schauspielerin
 Max Würdig, Erfinder des Dübener Ei
 Paul Würdig, alias Sido (* 1980), deutscher Rapper,
 Rainer Würdig (* 1947), deutscher Handballspieler.

würdig ist ein Eigenschaftswort, siehe auch Würde